Subirachs es un apellido que puede hacer referencia a:

 Rafael Subirachs, cantautor y músico español. 
 Josep Maria Subirachs, escultor y pintor español.